È conosciuto per aver diretto il documentario Virunga, con il quale ha ottenuto una candidatura come miglior documentario ai Premi Oscar 2015, e il corto documentario The White Helmets, vincitore ai Premi Oscar 2017 nella categoria miglior cortometraggio documentario.

Filmografia 
 Skateistan: To Live and Skate Kabul (2016)
 We Ride: The Story of Snowboarding (2013)
 Virunga (2014)
 The White Helmets (2016)

Premi e riconoscimenti 
Premio Oscar
 2015 - Candidato per il miglior documentario per Virunga
 2017 - Miglior cortometraggio documentario per The White Helmets

Premio BAFTA
 2015 - Candidato per il miglior documentario per Virunga

Ascendenza

Note

Altri progetti

Collegamenti esterni